Иржи Шлегр (, родился 30 мая 1971 года в Йиглаве, Чехословакия) — чехословацкий и чешский хоккеист, защитник; олимпийский чемпион 1998 года, чемпион мира 2005 года, обладатель Кубка Стэнли сезона 2001/2002, член Тройного золотого клуба. После завершения карьеры был членом Палаты депутатов Парламента Чешской Республики. Сейчас занимает должность генерального директора родного клуба «Литвинов». Сын чехословацкого хоккеиста Иржи Бублы (фамилию Шлегр взял у отчима). Член зала славы чешского хоккея (с 12 декабря 2019 года).

Карьера хоккеиста

Клубная 
Воспитанник школы хоккейного клуба «Литвинов» (в годы существования ЧССР — «Хемопетроль»). В 1990 году на драфте НХЛ под 23-м номером был задрафтован командой «Ванкувер Кэнакс», в 1992 году уехал за океан. Выступал в составе команд «Гамильтон Кэнакс» и «Ванкувер Кэнакс», став твёрдым игроком основного состава ванкуверского клуба, однако в сезоне 1993/1994, когда «Кэнакс» дошли до финала Кубка Стэнли, не сыграл в плей-офф ни единой встречи. Перед сезоном 1994/1995 его обменяла на Романа Оксюту команда «Эдмонтон Ойлерз», Шлегр играл как в её основном составе, так и в фарм-клубе «Кейп-Бретон Ойлерз». В сезоне 1996/1997 играл в клубе «Сёдертелье» в шведской Элитной серии, после чего вернулся в НХЛ снова, уже в состав клуба «Питтсбург Пингвинз» (там провёл три с половиной сезона).

В январе 2001 года Шлегр перешёл в состав клуба «Атланта Трэшерз», который его обменял в марте следующего года на Юрия Буцаева: Шлегр перешёл в «Детройт Ред Уингз» и в том же сезоне выиграл Кубок Стэнли. В 2003 году снова играл за родной «Литвинов», а также провёл несколько встреч в чемпионате России за омский «Авангард». В сентябре 2003 года в статусе свободного агента Иржи перешёл в «Ванкувер Кэнакс», но уже в январе 2004 года после отставки тренера Марка Кроуфорда ушёл из клуба и перебрался в «Бостон Брюинз». Во время локаута в НХЛ выступал за тот же «Литвинов». Отыграв несколько встреч в марте 2007 года за клуб «Биль» из Швейцарии, вернулся в «Литвинов», за который продолжил выступать. Несколько раз объявлял о завершении карьеры, но затем возвращался в состав клуба. После окончания сезона 2014/2015, в котором он помог команде завоевать первый в истории клуба титул чемпионов чешской Экстралиги, объявил об окончательном завершении карьеры игрока.

В сборной 
За сборную Чехословакии Шлегр дебютировал 10 апреля 1990 в матче против Швеции. Он играл на Олимпиадах 1992 и 1998 годов, на первой стал бронзовым призёром в составе сборной Чехословакии, а на второй стал олимпийским чемпионом. Также в его активе есть золотая медаль чемпионата мира 2005 года и две бронзовые медали 1997 и 1998 годов, а также бронзовые медали Кубка мира 2004 года. Суммарно Шлегр сыграл 64 матча в рамках чемпионатов мира, Олимпийских игр и Кубков мира, забросив шесть шайб, отдав 7 голевых передач и набрав 158 минут штрафа. Победы в Олимпиаде 1998 года, Кубке Стэнли 2002 года и чемпионате мира 2005 года ввели его в Тройной золотой клуб.

Политическая карьера 
В политику Иржи попал ещё в 2006 году, когда был избран в горсовет Литвинова от партии «СНК — Европейские демократы». В 2008 году он вступил в Чешскую социал-демократическую партию и начал работать в рамках предвыборной кампании, снявшись специально в рекламном ролике: в нём Иржи Шлегр забрасывал шайбу в ворота, которые защищал Мирек Тополанек.

В 2009 году Иржи собирался участвовать в выборах в Парламент Чехии, однако выборы не состоялись. Через год состоялись повторные выборы, в которых Иржи от Чешской социал-демократической партии участвовал в Устецком крае, находясь на втором месте после Иржи Пароубека, и был избран в Палату депутатов. Несмотря на победу на выборах, партия не сформировала своё правительство: к власти пришли правые во главе с Петром Нечасом, что привело к отставке председателя ЧССП Иржи Пароубека. Шлегр ушёл из партии вслед за Пароубеком.

В октябре 2011 года Шлегр вместе с Пароубеком основал новую партию «Национальные социалисты — левые 21 века», оставаясь формально беспартийным депутатом в чешском парламенте. 14 июня 2013 Шлегр объявил об отказе от депутатского мандата, мотивировав это тем, что не хочет запятнать свою репутацию спортсмена.

Статистика 

 НХЛ — 664 игры, 267 (60+207) очков
 Чешская экстралига — 430 игр, 230 (66+164) очков
 Сборная Чехии (Чехословакии) — 116 игр, 21 (13+8) очко
 Чемпионат Швеции — 40 игр, 24 (8+16) очка
 АХЛ — 25 игр, 21 (5+16) очко
 Чемпионат России — 15 игр, 6 (1+5) очков
 Чемпионат Швейцарии — 4 игры, 4 (2+2) очка
 Всего за карьеру в сборной и клубах — 1294 игры, 573 (155+418) очка

Достижения 

 Олимпийский чемпион 1998
 Чемпион мира 2005
 Бронзовый призер Олимпийских игр 1992
 Бронзовый призер чемпионатов мира 1997 и 1998
 Обладатель кубка Стэнли 2002
 Чемпион Чехии 2015
 Серебряный призер чемпионата Европы среди юниоров (до 18 лет) 1989
 Бронзовый призер молодежных чемпионатов мира (до 20 лет) 1990 и 1991

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте Палаты депутатов Парламента Чешской Республики 

Хоккейные защитники
Хоккеисты Чехословакии
Хоккеисты Чехии
Игроки сборной Чехословакии по хоккею с шайбой
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Литвинов»
Игроки «Гамильтон Кэнакс»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки «Кейп-Бретон Ойлерз»
Игроки ХК «Сёдертелье»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Атланта Трэшерз»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки «Бостон Брюинз»
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1992 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1992 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1998 года
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от Чехии
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Стэнли
Политики Чехии
Члены Чешской социал-демократической партии
Члены Палаты депутатов Парламента Чешской Республики
Хоккейные тренеры Чехии